Ottosen ist der Name des Ortes

 Ottosen (Iowa), Ort in Humboldt County (Iowa)

Ottosen ist der Familienname folgender Personen:

 Bentiaraq Ottosen (* 1994), grönländischer Politiker (Atassut)
 Carl Ottosen (1918–1972), dänischer Schauspieler
 Karina Ottosen (* 1981), dänische Triathletin
 Kristian Ottosen (1921–2006), norwegischer Schriftsteller
 Morten Nordhagen Ottosen (* 1981), norwegischer Historiker
 Rune Ottosen (* 1950), norwegischer Medienwissenschaftler

Siehe auch:
 Ottesen
 Ottosson